ARA Nueve de Julio – incrociatore in servizio dal 1892 al 1947
 ARA Nueve de Julio (C-5) – incrociatore in servizio dal 1951 al 1977